Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1997-98 var en turnering, hvor seks hold spillede om to ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1997-98. Turneringen blev spillet i perioden 23. februar - 23. marts 1997, og den havde deltagelse af de seks hold fra Den fortsatte Eliteserie i 1996-97, der ikke kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne.

Resultatet blev at de to Eliteseriehold, AaB Ishockey af 1996 og Odense IK, sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

I maj 1997 fusionerede AaB Ishockey af 1996 med IK Aalborg under dannelse af Aalborg IK, som dermed overtog AaB's plads i Eliteserien.

Resultater 

De seks hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 10 kampe til hvert hold, og de to bedste hold kvalificerede sig til Eliteserien i ishockey 1997-98.

Herlev IK stillede ikke op til udekampen mod AaB Ishockey af 1996, som derfor blev tildelt en skrivebordssejr med cifrene 5-0.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 23. februar - 24. marts 1997.

Noter 

Ishockey i 1997
Ishockey i Danmark